Wildberg (Baden-Württemberg) — cidade da Alemanha
 Wildberg (Suíça) — comuna da Suíça

Desambiguações de topônimos